Сент-Сесі́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 110 км на південь від Діжона, 19 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 288,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Сесіль на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Сесіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Сесіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Сесіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Сесіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара